Бержерак:

 Бержерак — город во Франции.
 Бержерак — округ во Франции, один из округов департамента Дордонь.
 Бержерак — винодельческий район, находится на юго-западе Франции в департаменте Дордонь.
 Бержерак-1 — кантон во Франции, департамент Дордонь.
 Бержерак-2 — кантон во Франции, департамент Дордонь.